Polskie pułki piechoty:
 34 Pułk Piechoty (II RP) – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 34 Budziszyński Pułk Piechoty – oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego (8 DP)

Austriackie pułki piechoty::
 34 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 34 Pułk Piechoty Austro-Węgier (–1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 34 
 34 Pułk Piechoty k.k. Landwehry (1901–1918) – k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Jaroslau“ Nr. 34

Niemieckie pułki piechoty:
 34 Pułk Fizylierów (Strzelców) im. Królowej Szwecji Wiktorii (1 Pomorski) – pułk piechoty niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego, sformowany 12 października 1720; stacjonował w Szczecinie i Świnoujściu

Francuskie pułki piechoty:
 34 Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii